Carolus Garnier, 1605-1649, een Franse missionaris
 Charles Garnier (architect), 1825-1898, een Franse architect